Profundímetro puede referirse a:

 Profundímetro de buceo, instrumento para medir la profundidad a la que se encuentra un buceador bajo la superficie del agua.
 Sonda náutica, instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho marino y una parte determinada del casco de una embarcación.
 Profundímetro, un tipo de calibre para medir profundidades pequeñas, como la banda de rodamiento de los neumáticos.